Блиадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блиадзе, Омар Павлович — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР и Европы, призёр чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса.
 Блиадзе, Отари Ильич (род. 1928) — советский строитель, новатор производства, Герой Социалистического Труда.